

Блотниця — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Блотниця — село в гміні Злоти Сток Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Блотниця — село в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Блотниця — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Блотниця — село в гміні Ґроново-Ельблонзьке Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Блотниця — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Блотниця — село в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства